Real Madrid steht für:

 Real Madrid, spanischer Sportverein
 Real Madrid Castilla, zweite Fußball-Herrenmannschaft von Real Madrid
 Real Madrid C, ehemalige dritte Fußball-Herrenmannschaft von Real Madrid
 Real Madrid (Basketball), Basketballabteilung von Real Madrid
 Real Madrid (Frauenfußball), Frauenfußballabteilung von Real Madrid
 Real Madrid TV, Fernsehsender